

Astronomia
 2034 Bernoulli – asteroide della fascia principale
 Cratere Bernoulli – cratere lunare

Ingegneria
 Equazione di Bernoulli – modello semplificato di flusso inviscido di un fluido incomprimibile allo stato stazionario
 Ipotesi di Bernoulli – base dello studio delle travi inflesse
 Modello di Eulero-Bernoulli – teoria dell'elasticità in campo lineare per l'analisi del comportamento meccanico delle travi

Matematica
 Equazione differenziale di Bernoulli – equazione differenziale ordinaria del primo ordine
 Formula di Bernoulli – distribuzione di probabilità discreta
 Distribuzione di Bernoulli – distribuzione di probabilità
 Polinomio di Bernoulli – funzione speciale della teoria dei numeri
 Processo di Bernoulli – processo aleatorio discreto
 Teorema di Bernoulli – comportamento della media di una sequenza di una variabile casuale

Statistica
 Disuguaglianza di Bernoulli – disuguaglianza matematica
 Numeri di Bernoulli – successione di numeri razionali
 Lemniscata di Bernoulli – curva algebrica
 Equazione di Bernoulli instazionaria – equazione della fluidodinamica per i flussi non stazionari

Persone
 Bernoulli – nobile famiglia svizzera
 Christoph Bernoulli – economista e naturalista svizzero
 Daniel Bernoulli – matematico e fisico svizzero
 Daniel Bernoulli – geologo svizzero
 Eva Bernoulli – insegnante e logopedista svizzera
 Jakob Bernoulli – matematico e scienziato svizzero
 Jakob Bernoulli II – matematico svizzero
 Johann Bernoulli – matematico svizzero
 Johann II Bernoulli – matematico svizzero
 Johann III Bernoulli – matematico svizzero
 Nicolaus Bernoulli – matematico svizzero
 Nicolaus II Bernoulli – matematico e fisico svizzero
 Friedrich Fichter-Bernoulli – chimico svizzero

Altro
 Bernoulli Society – sezione dell'Istituto Internazionale di Statistica
 Francesco Bernoulli – personaggio di Cars 2
 Unità a dischi Bernoulli – memoria di massa basata su dischi removibili prodotta dalla Iomega